Engel (něm. „anděl“) může být příjmení:
 Antonín Engel (1879–1958) – český architekt a urbanista
 August von Engel (1855–1941) – rakousko-uherský politik
 Carl Ludwig Engel (1778–1840) – německo-finský architekt a malíř
 Emanuel Engel (1844–1907) – český politik
 Erich Engel (1891–1966) – německý filmový režisér
 František Engel (1909–1972) – vojenský lékař, generál československé armády
 George L. Engel (1913–1999) – americký internista a psychiatr
 Gertruda Engelová (1910–2003) – česká lékařka, příslušnice 1. čs. samostatné brigády v SSSR, manželka MUDr. Františka Engela
 Johann Friedrich Engel (1844–1921) – německý malíř a ilustrátor
 Josef Engel – vícero nositelů, viz rozcestník
 Karel Engel (1940–2018) – český zápasník a filmový kaskadér
 Konstantin Engel (* 1988) – německo-kazašský fotbalový obránce
 Lehman Engel (1910–1982) – americký dirigent a hudební skladatel
 Ludvík Albert Engel (1912–1945) – důstojník československé armády (podplukovník pěchoty in memoriam), osobnost československého zahraničního vojska v 2. světové válce
 Servác Engel z Engelsflussu († 1674) – český šlechtic z Flander, majitel panství Mníšek pod Brdy
 Tereza Engelová (* 1976) – česká novinářka a moderátorka

jiný význam
 Engel (singl) – singl skupiny Rammstein

Související články 
 Engl
 Engle
 Engels (rozcestník)
 Angel

Německá příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení